Aspistor är ett släkte av fiskar. Aspistor ingår i familjen Ariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Aspistor